Beltrania — рід грибів родини Beltraniaceae. Назва вперше опублікована 1882 року.

Класифікація 
До роду Beltrania відносять 19 видів:

Примітки

Джерела 
 Penzig, O. 1882. Beltrania un nuovo genere di Ifomiceti. Nuovo Giornale Botanico Italiano. 16:72-75 - P.72

Роди грибів
Сордаріоміцети